Бархан — різновид дюн.
 Бархан — застаріла назва бомбазину.
 «Бархан» — армійський повноприводний автомобіль на базі ГАЗ-66.
 «Бархан» — спеціальний транспортний засіб підвищеної прохідності, на базі триколісного мотоцикла.
 «Бархан» — бойовий рюкзак російської армії.
 «Бархан-Камаз» — транспортний засіб.
 «Бархан» — радянський художній фільм 1989 року, знятий на кіностудії «Узбекфільм».

Топонім 

 Бархан — невелике місто на півдні Пакистану, в провінції Белуджистан.
 Бархан — один з 30 округів пакистанської провінції Белуджистан.
 Бархан — острів на озері Айдаркуль в Узбекистані.

 Полігон «Бархан» — військовий полігон випробувань радянської біохімічної зброї на острові Відродження.

Див. також 
 Бархани (значення)